Закон о торговле ценными бумагами (USA, 1934 г.) — () — закон, регулирующий торговлю ценными бумагами (акциями, облигациями и долговыми обязательствами).

В соответствии с Законом о торговле ценными бумагами 1934 г. была создана Комиссия по торговле ценными бумагами.

Ссылки 
 Текст Закона о торговле ценными бумагами, 1934 г. (англ.)
 Комиссия по торговле ценными бумагами.

Рынок ценных бумаг
Источники финансового права США